Flucht aus der Hölle lautet der Titel mehrerer Filme:

 Flucht aus der Hölle (1954), jugoslawisch-norwegisches Filmdramas Krvavni put (serbokroatisch) bzw. Blodveien (norwegisch)
 Flucht aus der Hölle (1960), Abenteuerfilm und Politthriller aus der DDR
 Flucht aus der Hölle (1961), US-amerikanischer Kriegsfilm
 Verweistitel auf Wedlock, einen US-amerikanischen Science-fiction-Film von 1991